Evgenija Kuznecova (1980) – ex ginnasta russa naturalizzata bulgara
 Larisa Kuznecova, coniugata Kuklina (1990) – biatleta russa
 Marija Kuznecova (1997) – lottatrice russa, specializzata nella lotta libera
 Marija Nikolaevna Kuznecova o anche Marija Kuznecova-Benois (1880-1966) – soprano e ballerina russa
 Ol'ga Kuznecova, nata Kločneva (1968) – ex tiratrice a segno russa
 Raisa Kuznecova, coniugata Michajlova (1937-2014) – cestista sovietica
 Svetlana Kuznecova (1965) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro russa
 Svetlana Kuznecova (1985) – tennista russa